La saison 1976-1977 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les dix-huit meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le Vasas SC qui remporte le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec trois points d'avance sur l'Ujpest Dozsa et six sur le tenant du titre, le Ferencváros TC. C'est le  de champion de Hongrie de l'histoire du club.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
1976 en Hongrie
Hongrie
1977 en Hongrie